Николай Алашеев:
 Алашеев, Николай Валерианович (1869—?) — депутат II Государственной думы Российской империи.
 Алашеев, Николай Николаевич (род. 1967) — российский политический деятель, глава администрации города Смоленска.